Roztoka heißen:

 ein Dorf in der Gemeinde Kleczew, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Bircza, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Gródek nad Dunajcem, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Łukowica, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Zakliczyn, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Żmudź, Woiwodschaft Lublin, Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Leszno, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Roztoka (Dobromierz), ein Dorf in der Gemeinde Dobromierz, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Roztoka (Białka), ein Gebirgsbach in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Roztoka (Zakarpattia), Zakarpattia Oblast, Ukraine

Siehe auch:
 Rostoka